Неувáжний () — польське прізвище

 Флоріан Неуважний — польський мовознавець, славіст, україніст, перекладач
 Анджей Неуважний — польський історик

Польські прізвища